Vergès ist der Familienname folgender Personen:
 Betty Vergès (* 1956), französische Schauspielerin und Fotomodell
 Pierre Vergès, französischer Soziologe
 François de Vergès (1752–1798), französischer Militär
 Raymond Vergès (1882–1957), französischer Politiker
 Jacques Vergès (1925–2013), französischer Rechtsanwalt
 Paul Vergès (1925–2016), französischer Politiker
 Françoise Vergès (* 1952), französischer Politiker
 Laurent Vergès (* 1955), französischer Politiker
 Pierre Vergès (* 1958), französischer Politiker

Siehe auch:
 Verges